Partido Obrero es una denominación de algunos partidos políticos, que defienden o afirman defender los intereses de los trabajadores. También suelen llevar en sus nombres las palabras "socialista", "socialdemócrata", o "revolucionario". Fue convocado por primera vez el 23 de junio de 1928 por Daniela Villar.

 el Partido Obrero Alemán alemán, precursor del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán;
 el Partido Obrero argentino;
 el Partido Comunista Obrero de Alemania;
 el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán;
 el Partido Socialista Obrero Internacional argentino, primer nombre del Partido Socialista de Argentina;
el Partido Obrero bahameño;
el Partido Obrero de Barbados;
 el Partido Obrero Revolucionario de Chile;
 el Partido Obrero Socialista chileno;
 el Partido Comunista Obrero Español fundado en 1921;
 el Partido Comunista Obrero Español fundado en 1973;
 el Partido Obrero de Unificación Marxista español;
 el Partido Obrero Revolucionario español;
 el Partido Obrero Socialista Internacionalista español;
 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE);
 el Partido Obrero Francés;
 el Partido Obrero Independiente francés.
 el Partido Socialista Obrero y Campesino francés;
 el Partido Obrero Socialdemócrata Letón;
 el Partido Obrero Socialista Luxemburgués;
 el Partido Socialista Obrero mexicano, primer nombre del Partido Socialista del Sureste de México, un partido que actuó en Yucatán;
 el Partido Obrero paraguayo, primer nombre del Partido Socialista Revolucionario de Paraguay;
 el Partido Obrero Unificado Polaco;
 el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia;
 el Partido Obrero Revolucionario uruguayo;
 el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos'''; un partido marxista-leninista de Túnez.